bylica cytwarowa – gatunek roślin z rodziny astrowatych
 cytwar (Kaempferia) – rodzaj roślin z rodziny imbirowatych